Název Kounice má více sídel:
 Kounice, městys v okrese Nymburk
 Kounice (Vlastějovice), část obce Vlastějovice v okrese Kutná Hora
 Kounice (Horní Slavkov), osada v Horním Slavkově v okrese Sokolov
 Dolní Kounice, město v okrese Brno-venkov
 Horní Kounice, obec v okrese Znojmo
 Nové Kounice, část obce Bochov v okrese Karlovy Vary

Kounice se jmenují také zámky:
 Kounice (zámek), zámek v okrese Nymburk
 Kounice (zámek, okres Kutná Hora), zámek v okrese Kutná Hora